Пуэбло-Нуэво () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Pueblo Nuevo с испанского языка можно перевести как новое поселение.

Площадь муниципалитета равна 60 км², что составляет 0,2 % от общей площади штата, а наивысшая точка расположена в поселении Колония-Прогресиста и равна 1773 метрам.

Пуэбло-Нуэво граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере и западе с Ирапуато, на востоке с Саламанкой, и на юге с Валье-де-Сантьяго.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1869 году, в его состав входит 56 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 41,7 %, промышленность и строительство — 21,2 %, сфера обслуживания и туризма — 33,4 %, прочее — 3,7 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,7 %;
 водоснабжение: 98,8 %;
 водоотведение: 90,2 %.

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато